Torfason est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Guðmundur Torfason (né en 1961), footballeur islandais ;
 Hörður Torfason (né en 1945), auteur-compositeur et militant islandais ;
  (né en 1974), écrivain islandais ;
  (né en 1959), joueur puis entraîneur islandais de football ;
 Thormodus Torfæus (1636–1719), historien islandais.

Notes et références